Uefa Champions League 1996/1997 vanns av Borussia Dortmund, Tyskland som finalslog Juventus, Italien med 3–1 i München den 28 maj 1997. Juventus var regerande mästare, och resultatet betraktades då som en sensation.

Kvalspel
De som gick vidare från den kvalomgången gick till gruppspelet i Champions League, medan förlorarlagen fick spela första omgången i Uefacupen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även 
Cupvinnarcupen 1996/1997
Uefacupen 1996/1997
Intertotocupen 1996

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1996/1997 på Uefas sida
 Europacupresultat på RSSSF